Razanandrongobe — род вымерших плотоядных крокодиломорф из инфраотряда Notosuchia, живших во времена среднеюрской эпохи (батский век) на территории современного Мадагаскара. В него включают единственный типовой вид — Razanandrongobe sakalavae.

Новые вид и род описаны Симоной Магануко и коллегами в 2006 году по голотипу MSNM V5770 — фрагментарной правой верхней челюсти с тремя зубами. К виду также отнесли 7 изолированных зубов. Ископаемые остатки найдены в 2003 году в формации Isalo IIIb из провинции Махадзанга (Мадагаскар).

Филогения

Примечание 

Notosuchia
Монотипические роды архозавров
Крокодиломорфы юрского периода
Ископаемая фауна Мадагаскара
Фоссилии из юрских отложений Мадагаскара
Фоссилии, описанные в 2006 году